Ferruccio Dalla Torre (1931) –  bobbista italiano
 Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (1944-2020) – religioso italiano
 Giuseppe Dalla Torre (1885-1967) – giornalista italiano
 Giuseppe Dalla Torre (1943) – giurista italiano
 Karl Wilhelm von Dalla Torre (1850-1928) – tassonomista, entomologo e botanico austriaco
 Palazzo Dalla Torre – palazzo di Verona
 Riccardo Dalla Torre (1921-1982) – calciatore e allenatore di calcio italiano